Петра Квитова защитаваше титлата си, но отказа участие заради Хопман Къп.

Кая Канепи печели титлата след като във финала побеждава Даниела Хантухова с 6 – 2, 6 – 1.

Поставени тенисистки 
  Саманта Стосър (Осминафинали)
  Андреа Петкович (Четвъртфинали)
  Франческа Скиавоне (Полуфинали)
  Серина Уилямс (Четвъртфинали, отказва се поради разтежение на левия глезен)
  Ким Клейстерс (Полуфинали, отказва се поради разтежение на бедрото)
  Йелена Янкович (Четвъртфинали)
  Анастасия Павлюченкова (Осминафинали)
  Доминика Цибулкова (Първи кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Източници 
 Основна схема
 Квалификации

WTA Тур 2012
Бризбън Интернешънъл